Treef (voedseltaboe)
 Onderzetter in dialect